Velký Polom může být:

 Velký Polom (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v CHKO Beskydy
 Velký Polom (Moravskoslezské Beskydy) (1067 m) – hora v hraničním hřebeni Moravskoslezských Beskyd
 Velký Polom (lyžařské středisko) – lyžařské středisko v obci Dolní Lomná
 Velký Polom (rybník) – rybník u obce Bochov, okres Karlovy Vary
 Veľký Polom – přírodní rezervace v oblasti Kysuce na Slovensku

 Polom (přírodní rezervace), též Prales Polom – přírodní rezervace v Žďárských vrších, sestávající z částí Velký a Malý Polom
 Velká Polom, obec v okrese Ostrava-město